

Aziende 
James Cunningham, Son and Company – casa automobilistica statunitense

Persone 
James Cunningham – tennista statunitense
James Cunningham – vescovo britannico